Crockerhill – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Crockerhill – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)